Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Kilderry che ha battuto in finale Dejan Petrović 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dejan Petrović (finale)
 Mark Nielsen (quarti di finale)
 Michael Tebbutt (primo turno)
 Grant Doyle (quarti di finale)

 Jaymon Crabb (secondo turno)
 Peter Clarke (quarti di finale)
 Steven Randjelovic (secondo turno)
 Paul Hanley (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1999